Андреа Габрие́ли (; 1533, Венеция — 30 мая 1585, Венеция) — итальянский композитор и органист позднего Ренессанса. Дядя Джованни Габриели.

Ученик Адриана Вилларта. Был первым всемирно известным представителем Венецианской композиторской школы, повлиял на распространение венецианского стиля в Италии, а также в Германии.

Биография 
Начинал музыкальную карьеру певчим в капелле Св. Марка.

1558 — органист в Св. Иеремии, Венеция.

1562 — работа в городской капелле в Мюнхене.

1566—1585 — органист собора св. Марка, Венеция.

Среди его учеников были Ганс Лео Хаслер, Франческо Успер и Иоганн Эккард.

Творчество 
Духовная музыка:
 130 мотетов
 7 месс
 псалмы

Светская музыка:
 190 мадригалов
 хоры для трагедии Софокла «Царь Эдип» (Edipo Tiranno) — 1588

Инструментальная музыка:
 50 органных канцон, ричеркаров, прелюдий, токкат
 3 органные мессы
 Батальная мелодия (Aria della Battaglia) для духовых

Примечания

Издания сочинений 
 Edizione nazionale delle opere, a cura di David Bryant. Milano : Ricordi, 1988–2021 (издание продолжается)
Parte 1. Introduzione storica
 vol. 1.1 Introduzione storico-critica: Gli anni di Andrea Gabrieli, biografia e cronologia. A cura di Gino Benzoni, David Bryant, Martin Morell. 1988
 vol. 1.2 Introduzione storico-critica: I testi liturgici (готовится к печати)
 vol. 1.3 Introduzione storico-critica: I testi poetici : edizione critica delle fonti letterarie. A cura di Mila De Santis. 2001
Parte 2. Opere pubblicate in vita
 vol. 2.1 Sacrae cantiones (готовится к печати)
 vol. 2.2 Il primo libro di madrigali a cinque voci (Venezia 1566). A cura di Alessandro Borin, David Bryant. 2008
 vol. 2.3 Il secondo libro di madrigali a cinque voci insieme doi a sei et uno dialogo a otto (Venezia 1570). A cura di David Butchart. 1996
 vol. 2.4 Primus liber missarum sex vocum (готовится к печати)
 vol. 2.5 Il libro primo de madrigali a sei voci (Venezia 1574). A cura di Alessandro Borin. 2014
 vol. 2.6 Libro primo de madrigali a tre voci (Venezia 1575). A cura di Alessandra Andreotti. 1999
 vol. 2.7 Ecclesiasticarum cantionum quatuor vocum omnibus sanctorum solemnitatibus deserventium, liber primus (Venezia 1576). A cura di David Bryant, Elena Quaranta. 2005
 vol. 2.8 Il secondo libro de madrigali a sei voci (Venezia 1580). A cura di Franco Colussi. 2001
 vol. 2.9 Psalmi Davidici, qui poenitentiales nuncupantur, tum omnis generis instrumentorum, tum ad voci modulationem accommodati, sex vocum (Venezia 1583). A cura di Denis Arnold, David Bryant. 1988
 vol. 2.10 Le opere attestate in antologie stampate e manoscritte compilate in vita. A cura di Alessandro Borin, David Bryant. 2021 (все тексты, использованные в вокальной музыке А. Габриели)
Parte 3. Opere postume
 vol. 3.11.1 Opere postume. Concerti di Andrea, et di Giovanni Gabrieli [...], continenti musica di chiesa, madrigali, et altro, per voci, et stromenti musicali, à 6.7.8.10.12. et 16, novamente con ogni diligentia dati in luce, libro primo et secondo, con privilegio. T. 1. A cura di David Bryant. 1989
 vol. 3.11.2 Opere postume. Concerti di Andrea, et di Giovanni Gabrieli [...], continenti musica di chiesa, madrigali, et altro, per voci, et stromenti musicali, à 6.7.8.10.12. et 16, novamente con ogni diligentia dati in luce, libro primo et secondo, con privilegio. T. 2. A cura di David Bryant. 1989
 vol. 3.11.3 Opere postume. Concerti di Andrea, et di Giovanni Gabrieli [...], continenti musica di chiesa, madrigali, et altro, per voci, et stromenti musicali, à 6.7.8.10.12. et 16, novamente con ogni diligentia dati in luce, libro primo et secondo, con privilegio. A cura di Elena Quaranta. T. 3. 2017
 vol. 3.12 Chori in musica composti sopra li chori della tragedia di Edippo Tiranno recitati in Vincenza l'anno M.D.lxxxv, con solennissimo apparato (Venezia 1588). A cura di Nino Pirrotta. 1995
 vol. 3.13 Il terzo libro de madrigale a cinque voci, con alcuni di Giovanni Gabrieli (Venezia 1589). A cura di Alessandro Borin. 2012
 vol. 3.14 Madrigali et ricercari [...] a quattro voci (Venezia 1589-1590). A cura di Alessandro Borin. 2012
 vol. 3.17.1 Opere postume. Le composizioni vocali di Andrea Gabrieli in intavolature per tastiera e liuto. T. 1. L' intavolatura di Torino (транскрипция). A cura di Dinko Fabris. 1999
 vol. 3.17.1 Opere postume. Le composizioni vocali di Andrea Gabrieli in intavolature per tastiera e liuto. T. 1. L' intavolatura di Torino (факсимиле). A cura di Dinko Fabris. 1999

Литература

Ссылки 

 

Композиторы Италии
Композиторы XVI века
Композиторы Возрождения
Композиторы по алфавиту